Капричо има више значења:

 Капричо (Апасео ел Гранде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Капричо (Керетаро), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Капричо (Алварадо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику